Ольга Зверева:
 Зверева, Ольга Дмитриевна (известна под фамилией Маклакова; 1918—2008) — Заслуженный врач РСФСР.
 Зверева, Ольга Степановна (1901—1967) — советский гидробиолог, диптеролог, доктор биологических наук.
 Зверева, Ольга Фёдоровна (род. 2000) — российская волейболистка.